The Runt – cortometraggio del 1915 diretto da Colin Campbell
The Runt – cortometraggio del 1922 diretto da W.A.S. Douglas
The Runt – cortometraggio di animazione del 1925 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
The Runt – cortometraggio del 1935 diretto da Frank Moser